Let Go peut désigner :

Musique

Album 
 Let Go, album d'Avril Lavigne sorti en 2002
 Let Go, album de Nada Surf sorti en 2002
 Let Go, album de Revolver (groupe français) sorti en 2012

Chanson 
 Let Go, chanson d'Imogen Heap
 Let Go, chanson de Revolver (groupe français)

Télévision 
 Let Go, un téléfilm américain de 2006 réalisé par Bonnie Hunt.

Cinéma 
 Let Go, un film américain de 2011 réalisé par Brian Jett.